

Аркола — місто, штат Іллінойс
 Аркола — місто, штат Міссісіпі
 Аркола — місто, штат Техас
 Аркола — селище, штат Міссурі
 Аркола — переписна місцевість, штат Вірджинія

Див. також 
 Аркола (Італія)